La 2. Fußball-Bundesliga 2000-2001 è stata la 27ª edizione della seconda divisione tedesca di calcio. La manifestazione ha avuto inizio l'11 agosto 2006 ed è terminata il 20 maggio 2007.

Stagione 
Al campionato hanno partecipato diciotto squadre: le undici piazzate fra il quarto e il quattordicesimo posto nella stagione 1999-2000, cui si segnala la revoca della licenza per problemi finanziari del  che, nonostante abbia concluso il campionato al tredicesimo posto, è stato successivamente retrocesso all'ultimo per delibera della DFB; le tre retrocesse dalla Bundesliga (la massima serie del campionato tedesco di calcio) e le quattro promosse dalla Regionalliga (la terza serie del campionato). La formula del torneo prevedeva che si disputassero diciassette incontri di andata e ritorno all'italiana, per un totale di trentaquattro giornate.

Al termine della manifestazione, le prime tre squadre piazzatesi in classifica, ,  e , hanno conseguito la promozione nella Bundesliga 2001-2002. Il Norimberga, quale primatista, è stato nominato campione del torneo. Le ultime quattro squadre, , ,  e  hanno subito la retrocessione nella Regionalliga.

Capocannonieri del torneo sono stati Olivier Djappa del  e Artur Wichniarek dell' con diciotto reti ciascuno.

Squadre partecipanti 
Delle diciotto squadre che ne hanno preso parte, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono state le tre retrocesse dalla Bundesliga, ovvero ,  e  che hanno preso il posto delle promosse ,  ed ; le quattro promosse dalla Regionalliga, provenienti dai gironi Nord, West/Südwest e Süd ovvero, rispettivamente, ,  e , più la vincitrice dei playoff, . Queste ultime società hanno rimpiazzato le retrocesse , ,  e .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 2001-2002.
      Retrocessi in Regionalliga 2001-2002.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Norimberga (20)
 Maggior numero di pareggi: Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld (11)
 Maggior numero di sconfitte: Chemnitz (24)
 Minor numero di vittorie: Chemnitz (3)
 Minor numero di pareggi: Norimberga (5)
 Minor numero di sconfitte: Borussia Mönchengladbach (6)
 Miglior attacco: St. Pauli (70 gol fatti)
 Peggior attacco: Chemnitz (24 gol fatti)
 Miglior difesa: Borussia Mönchengladbach (31 gol subiti)
 Peggior difesa: Chemnitz (78 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Borussia Mönchengladbach (+31)
 Peggior differenza reti: Chemnitz (-54)
 Miglior serie positiva: Borussia Mönchengladbach (15, 11ª-25ª) 
 Peggior serie negativa: Chemnitz (7, 20ª-26ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Norimberga (7, 2ª-8ª) 
Partite
 Più gol (10): 
Reutlingen-Saarbrücken 8-2, 26 novembre 2000
 Maggior scarto di gol (6): Reutlingen-Saarbrücken 8-2
 Maggior numero di reti in una giornata: 38 gol nella 7ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 14 gol nella 19ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 9 in 26ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Matthias Anklam (10)
 Stefan Weber (10)
 Volker Wezel (10)
 Thomas Frank (9)
 Peter Gagelmann (9)
 Stephan Kammerer (9)
 Knut Kircher (9)
 Peter Lange (9)
 Dirk Margenberg (9)
 Florian Meyer (9)
 Günter Perl (9)
 Babak Rafati (9)
 Detlef Scheppe (9)
 Markus Schmidt (9)
 Peter Sippel (9)
 Ralf Späker (9)
 Michael Weiner (9)
 Uwe Kemmling (8)
 Jörg Keßler (8)
 Thorsten Kinhöfer (8)
 Torsten Koop (8)
 Frank Minskowski (8)

 Mike Pickel (8)
 Christian Schößling (8)
 Lutz Wagner (8)
 Manfred Haupt (7)
 Kai Voss (7)
 Jürgen Aust (6)
 Alfons Berg (6)
 Helmut Fleischer (6)
 Jürgen Jansen (6)
 Jürgen Kreyer (6)
 Wolfgang Stark (6)
 Edgar Steinborn (6)
 Lutz-Michael Fröhlich (5)
 Bernd Heynemann (5)
 Franz-Xaver Wack (5)
 Hermann Albrecht (4)
 Hartmut Strampe (4)
 Hellmut Krug (3)
 Herbert Fandel (2)
 Markus Merk (2)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2000-2001